Cyrillus – nome proprio maschile latino corrispondente all'italiano Cirillo
Cyrillus – cratere lunare